Mbappé peut désigner plusieurs articles de Wikipédia.

Patronyme 

 Étienne Mbappé (1964-), guitariste (bassiste) camerounais ;
 Kylian Mbappé (1998-), footballeur français ;
  (2006-), footballeur français et frère de Kylian Mbappé.
 Samuel Mbappé Léppé (1936-1985), footballeur camerounais.

Toponyme 

 Stade Mbappé-Léppé, stade de football situé à Douala au Cameroun.

Patronyme camerounais